L'edizione 2009 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Strømmen, Follo, Sandnes Ulf e Ranheim.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del , del , del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 2009
Campionato norvegese di calcio